Reinoud I (Reinaut, Reinald) kan verwijzen naar:
 Reinoud I van Bar (1080-1149), graaf van Bar en Verdun
 Reinoud I van Bourgondië (986-1057), graaf van Bourgondië
 Reinoud I van Brederode (1336-1390), heer van Brederode en graaf van Gennep
 Reinoud I van Clermont = Reinoud I van Creil
 Reinoud I van Creil (?-1088), graaf van Clermont en Beauvaisis
 Reinout I van Dammatin = Reinoud van Dammartin (1175-1237), graaf van Aumale, Boulogne en Dammartin
 Reinoud I van Gelre (1255-1326), 'de Strijdbare', graaf van Gelre en hertog van Limburg
 Reinoud I van Joigny (ca. 1020-ca. 1080), graaf van Joigny
 Reinoud I van Nevers (1000-1040), graaf van Auxerre en Nevers
 Reinoud I van Soissons (990-1057), graaf van Soissons
 Reinoud I (Coevorden) (eind 13e eeuw), heer van Coevorden